L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 21 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Canadien Félix Auger-Aliassime, finaliste la semaine passée à tournoi de Marseille, du Croate Borna Ćorić, du Français Gaël Monfils et du Néerlandais Botic van de Zandschulp. Ils sont respectivement remplacés par Alexei Popyrin, Jan-Lennard Struff, Kwon Soon-woo et Alex Molčan.

Pendant le tournoi 
Ce tournoi marque le retour à la compétition de Novak Djokovic, privé de tournée australienne à cause de son refus de se vacciner contre la covid-19.

Vainqueur de l'édition précédente, Aslan Karatsev est éliminé dès le premier tour.

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic est éliminé en quarts de finale par le qualifié Jiří Veselý. Cette défaite lui assure de perdre sa première place au classement ATP au profit de Daniil Medvedev à l'issue du tournoi. Le Russe devient le premier joueur non membre du Big Four à occuper cette place depuis Andy Roddick en 2004.

Lauréats 
Le Russe Andrey Rublev remporte le tournoi en battant en finale le qualifié Jiří Veselý. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison après Marseille, la semaine passée.

En double, Tim Pütz et Michael Venus décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Dubaï
Sport aux Émirats arabes unis en 2022
Tennis en février 2022